Neubrunn (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Neubrunn (Thüringen), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Nová Studnice (Duits: Neubrunn), een plaats in Tsjechië